Феськов — фамилия; имеет женскую форму Феськова.
 Феськов, Александр Михайлович (род. 1959) — украинский врач, доктор медицинских наук, профессор, акушер-гинеколог высшей категории, врач УЗД.
 Феськов, Андрей Васильевич (род. 1978) — российский актёр театра и кино.

 Феськова, София Николаевна (род. 2009) — российская поп-фолк-рок-певица.